Fladda ist der Name folgender topographischer Objekte:
 Fladda (Muckle Ossa), Insel westlich von Northmavine, Shetland
 Fladda (Ramna Stacks), Insel nördlich von Northmavine, Shetland
 Fladda (Slate Islands), Insel, Innere Hebriden, Schottland, mit einem Leuchtturm, dem
 Fladda Lighthouse
 Fladda (Treshnish Isles), Insel, Innere Hebriden, Schottland
 Für die Insel zwischen Harris und Scarp, siehe Fladday